Riviera Beach kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Riviera Beach (Florida)
Riviera Beach (Maryland)